Максим Ковале́вский:
 Ковалевский, Максим Евграфович (1903—1988) — французский композитор, математик, богослов, сторонник православия западного обряда, деятель Кафолической православной церкви Франции.
 Ковалевский, Максим Максимович (1851—1916) — русский учёный, историк, юрист, социолог и общественный деятель.
 Ковалевский, Максим Михайлович (род. 1971) — российский актёр, радиоведущий, диджей, обладатель премии «Радиомания-2009».